O Grêmio Esportivo Gianella é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.

Fundado em 13 de maio de 1945, atualmente disputa competições amadoras de futebol.

História 
Fundado em 1945, o Grêmio Esportivo Gianella foi um dos principais clubes de Caxias do Sul no período que antecedeu a profissionalização do Futebol Gaúcho. Suas maiores conquistas são títulos amadores, a se destacar os Campeonatos Municipais Amador de 1949 e 1950. Além disso, possui em seu currículo uma final do Campeonato Citadino de Caxias do Sul em 1945, quando perdeu a disputa para o Grêmio Esportivo Fluminense e ficou igualmente com o vice no Torneio Início de Caxias do Sul, perdendo novamente o título para o Grêmio Esportivo Fluminense, mas ficando a frente do Esporte Clube Juventude.

Sua sede localizava-se na Rua Matteo Gianella, bairro de Santa Catarina,, mudando-se em 1974  para outro local nas imediações do mesmo bairro. Não chegou a conquistar um grande título municipal, permanecendo de forma amadora até os dias atuais, mas sendo considerado um tradicional clube de Caxias do Sul no início do século XX.

Rivalidade 
O Grêmio Esportivo Gianella fazia clássico com o Esporte Clube Juventude, sendo esse o Ju-Nella, também realizava os clássicos Fla-Nella com a SER Caxias, antigo Grêmio Esportivo Flamengo, e o Flu-Nella com Grêmio Esportivo Fluminense, todos os clubes eram adversários da cidade de Caxias do Sul.

Municipais 
  Campeonato Amador de Caxias do Sul: 2
(1949 e 1950)

Outros títulos 
 Campeonato Integração de Caxias do Sul: 1
(2007)

Ver também 
 Jornal Livre
 Site Oficial do Esporte Clube Juventude

Gianella
Clubes de futebol fundados em 1945